NSSB steht für:

 Nationalsozialistischer Schweizerbund
 Nationalsozialistischer Schülerbund

NSSB